Ванесса Николь Марано (; род. 31 октября 1992 года, Лос-Анджелес) — американская актриса, снималась в таких телевизионных фильмах и сериалах, как «Без следа», «Девочки Гилмор», «Говорящая с призраками», «Молодые и дерзкие», «Их перепутали в роддоме».

Биография 
Ванесса Марано родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния. Её творческому развитию помогала мать, которая руководила детским театром «Agoura Hills», где Ванесса играла уже с 7 лет, а также снималась в рекламных роликах. В дальнейшем она участвовала в постановках театра «Stage Door Theater»; её первые заметные роли на телевидении — старшая дочь Джека Мэлоун в полицейском сериале «Без следа» (, 2002—2009), приемная дочь главной героини сериала «Возвращение» (, 2005) и Эйприл Нардини в сериале «Девочки Гилмор» (, 2005—2007).

Она также снялась в роли Лейн Эбелей в фильме «», основанном на книге Лизы Харрисон, и Саманты Комбс в фильме «».

Ванесса снималась в сериалах «Молодые и дерзкие» (, 2008—2010), «» (, 2010). Самым успешной ролью в её карьере стала роль Бэй Меделин Кенниш в сериале «Их перепутали в роддоме» (, 2011—2017).

Её младшая сестра — Лора Марано — тоже актриса. В детстве она часто появлялась вместе с ней на сцене. Наравне с английским, она также говорит по-итальянски.

Фильмография

Ссылки